

Cinema 
 Andata e ritorno – film del 1985 diretto da Daniele Segre
 Andata e ritorno – film del 2003, diretto da Alessandro Paci
 Andata e Ritorno – film-documentario del 2011, diretto da Donatella Finocchiaro
 A/R Andata + Ritorno – film del 2004, diretto da Marco Ponti

Televisione 
 Andata e ritorno – fiction televisiva in onda dal 27 novembre 2006 su Rai 2